Ожі́-сюр-Обуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 145 км на південний схід від Орлеана, 50 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 317,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ожі-сюр-Обуа на сайті французького Національного інституту географії
 Ожі-сюр-Обуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ожі-сюр-Обуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер